Latortue ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Latortue (1934–2023), haitianischer Politiker
 Youri Latortue (* 1967), haitianischer Politiker